Liebthal bezeichnet Ortsnamen:

 deutscher Name der Gemeinde Libotov im Riesengebirgsvorland in Tschechien
 historischer deutscher Name der Gemeinde Lebetain im Juragebirge in Frankreich

Siehe auch:
 Liebethal